Сельское поселение Боровецкое — упразднённое сельское поселение в составе Сокольского района Вологодской области. Центр — деревня Обросово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошёл Боровецкий сельсовет.

Законом Вологодской области от 25 июня 2015 года № 3692-ОЗ, сельские поселения Боровецкое и Пригородное были преобразованы, путём их объединения, в сельское поселение Пригородное с административным центром в деревне Литега.

География 
Расположено на юго-западе района. Граничит:
 на востоке с сельским поселением Пригородное и городским поселением город Сокол,
 на севере с сельским поселением Архангельское и Высоковским сельским поселением Усть-Кубинского района (граница проходит по реке Сухона),
 на юго-западе с Кубенским озером и Кубенским сельским поселением Вологодского района,
 на юге с Семёнковским и Прилукским сельскими поселениями Вологодского района.

По территории протекают реки Вахтома, Большой Пучкас, Возьма, Долгая Курья, Березовая Курья.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входило 39 деревень.

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые муниципальные образования Сокольского района Вологодской области
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году